Le terme Wineck peut faire référence au :
 château de Wineck à Dambach
 château du Wineck à Katzenthal